Пері́од ( — кружний шлях, обертання, чергування) може означати:
 Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес:
 Період коливання
 Період обертання
 Період періодичної системи — горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.
 Етап суспільного розвитку, що має свої особливості.
 Період у геології — частина геологічної ери.
 Період спокою у рослин — час, коли у рослин значно знижується інтенсивність обміну речовин.
 Період (музика) — невелика закінчена музична побудова.
 Група цифр, що повторюється в періодичному десятковому дробі.
 Період (мовознавство) — складна синтаксична побудова для докладного розвитку думки.
 Період напіврозпаду — час, протягом якого розпадається половина радіоактивної речовини. Позначають Т½.
 Період кристалічної ґратки — характеристика просторового розташування атомів в кристалі.
 Період (у гірництві)
 Період (у математиці)